Faded Love – singolo di Tinashe del 2018
 Faded Love – singolo di Leony del 2021